

Finzione 
 Penrod – romanzo di Booth Tarkington del 1914
 Penrod – film del 1922 diretto da Marshall Neilan
 Penrod – serial cinematografico del 1931-1932

Geografia 
 Penrod – comunità non incorporata del Kentucky, USA

Persone 
 Guy Penrod – cantante statunitense
 Jerry Penrod – bassista statunitense
 Steve Penrod – psicologo statunitense